Sostmann ist der ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sostmann (1833–1908), deutscher Verwaltungsjurist, Bürgermeister von Otterndorf, Landrat in Hadeln
 Alexandra Sostmann (* 1970), deutsche Pianistin
 Bernhardine Ida Sostmann (1805–1880), deutsche Schauspielerin
 Jochen Sostmann (1938–2019), deutscher Schauspieler
 Wilhelmine Sostmann (1788–1864), deutsche Schriftstellerin